Operazioni in Val Vestino – operazioni militari condotte, tra il 1510 e il 1517, dall'esercito della Repubblica di Venezia nella Val Vestino
 Operazioni in Val Vestino – transito dei lanzichenecchi svizzeri e tedeschi nel 1521 durante la Quarta guerra d'Italia
 Operazioni in Val Vestino – transito dei soldati del Sacro Romano Impero Germanico nel 1528 
 Operazioni in Val Vestino – episodio della terza guerra di indipendenza, nel 1866